Il singolare del torneo di tennis Queen's Club Championships 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andy Roddick che ha battuto in finale Nicolas Mahut 4-6, 7-6(7), 7-6(2).

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Rafael Nadal (quarti)
  Andy Roddick (campione)
  Fernando González (quarti)
  Novak Đoković (terzo turno)
  Ivan Ljubičić (terzo turno)
  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Dmitrij Tursunov (semifinali)
  Marat Safin (terzo turno)

  Mardy Fish (primo turno)
  Julien Benneteau (primo turno)
  Jonas Björkman (secondo turno)
  Paul-Henri Mathieu (terzo turno)
  Hyung-Taik Lee (primo turno)
  Arnaud Clément (semifinali)
  Robby Ginepri (terzo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Queen's Club Championships 2007
ATP Tour 2007